El término vihuela puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la vihuela de arco, viola de arco, viela, fídula, giga o rabel, nombres con los que se conocieron en el Renacimiento varios tipos de instrumentos de cuerda frotada similares al violín o viola actuales;
 a la vihuela española o vihuela de mano, un cordófono de cuerda pulsada utilizado durante el Renacimiento en las áreas de influencia española;
 a la vihuela mexicana, un cordófono empleado en la ejecución de la música tradicional en el suroeste de México;
 a La Vihuela, una pequeña localidad situada en el término municipal de El Cardoso de la Sierra, en Guadalajara (España).